Klaas Koster (kunstschilder) (1885-1969), Nederlands kunstschilder
 Klaas Koster (burgemeester) (1910-1980), Nederlands burgemeester